Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1954 rozegrano w dniach 21 czerwca – 2 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Rex Hartwig /  Mervyn Rose -  Vic Seixas /  Tony Trabert 6–4, 6–4, 3–6, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Louise Brough /  Margaret Osborne DuPont -  Shirley Fry /  Doris Hart 4–6, 9–7, 6–3

Gra mieszana 
 Doris Hart  /  Vic Seixas -  Margaret Osborne DuPont /  Ken Rosewall 5–7, 6–4, 6–3

Wimbledon według lat
1954 w tenisie ziemnym
1954 w Wielkiej Brytanii